est une chanson du groupe de metal symphonique Within Temptation, extraite de l'album The Unforgiving sorti en 2011.

Elle a atteint la 11 place en Belgique et la  en Autriche.  Le groupe en a aussi fait un vidéoclip.

Notes et références 

Chanson de 2011
Chanson interprétée par Within Temptation